Prva liga Jugoslavije (1985/1986) była 58. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Jugosławii. W rozgrywkach brało udział 18 zespołów, grając systemem kołowym. Tytułu nie obroniła drużyna FK Sarajevo. Nowym mistrzem Jugosławii został zespół Partizan Belgrad. Tytuł króla strzelców zdobył Davor Čop, który w barwach klubu Dinamo Vinkovci strzelił 22 gole.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Prva liga Jugoslavije

Bibliografia 
 

1985 w piłce nożnej
1986 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Jugosławii
Jugosławia w XX wieku
1985 w Europie
1986 w Europie